Alessandro Donati (1584-1640) – gesuita, poeta, filologo ed erudito italiano
 Alessandro Donati (Atri, 8 maggio 1979) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada italiano